Wales o Gal·les, nació al sud-oest de Gran Bretanya.
 Wales (Alaska), població dels Estats Units a l'estat d'Alaska.
 Wales (Dakota del Nord) 
 Wales (Maine) 
 Wales (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Wales (Utah) 
 Wales (Wisconsin) 
 Lake Wales, població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Jimmy Wales (Huntsville, Alabama, 1966), fundador de la Wikipedia.
 El bandoler Josey Wales, western de 1976.